Elle Anderson (Stowe (Vermont), 29 maart 1988) is een voormalig Amerikaanse wielrenster die actief is in het veldrijden. In 2014 won ze zilver tijdens de Amerikaanse kampioenschappen veldrijden achter Katherine Compton die haar tiende titel op rij won. In december 2017 won ze de veldrit in het Spaanse Igorre.

Palmares

Veldrijden

Externe link 

 Persoonlijke website

Amerikaans veldrijder